Альтос-де-Чавон () — искусственно воссозданная средневековая территория — точная копия испанской деревни XV века, называемый городом художников и ремесленников.

О городе 
Город находится на территории курорта Каса-де-Кампо на крутом берегу реки Чавон.

Строительство этого города началось в 1976 году, и было завершено в 1992 году.

В этом городке находится школа дизайна (филиал Института дизайна Парсонс в Нью-Йорке), церковь Святого Станислава, археологический музей, художественная галерея, сувенирные лавки, ремесленные мастерские, «греческий» амфитеатр, где происходят выступления мировых звезд.

Ссылки 
  Сайт культурного центра Altos de Chavón
 «Kandela» — шоу амфитеатра Altos de Chavón

Достопримечательности Доминиканской Республики